Птушкін Володимир Михайлович ( 1949) — український композитор, піаніст і педагог
 Птушкіна Надія Михайлівна ( 1949) — російський і радянський драматург, сценарист, театральний і кіно режисер.
 Птушкін Антон Юрійович ( 1984) —  український телеведучий, відеоблогер і ді-джей